Ашурбейли () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Ашурбейли, Игорь Рауфович (род. 1963) — российский предприниматель.
 Ашурбейли, Сара Балабек кызы (1906—2001) — советский азербайджанский историк.